Lieve (kanaal), voormalig kanaal tussen Gent en het Zwin
 Lieve (bier), Nederlands bier
 Godelieve (voornaam), voornaam waar Lieve van afgeleid is